Jean-Guy Trudel (né le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait en position d'ailier.

Carrière

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1991-1992 || Harfangs de Beauport || LHJMQ
|| 56 || 1 || 4 || 5 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| rowspan="2"|1992-1993 || Harfangs de Beauport || LHJMQ
|| 35 || 5 || 7 || 12 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| Collège Français de Verdun  || LHJMQ
|| 10 || 1 || 0 || 1 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 1994-1995 || Olympiques de Hull || LHJMQ
|| 54 || 29 || 42 || 71 || 76 || - || - || - || - || -
|-
| 1995-1996 || Olympiques de Hull || LHJMQ
|| 70 || 50 || 71 || 121 || 96 || - || - || - || - || -
|-
| 1996-1997 || Dragons de San Antonio || LIH
|| 12 || 1 || 5 || 6 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 1996-1997 || Wolves de Chicago || LIH
|| 5 || 8 || 7 || 15 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 1996-1997 || Mallards de Quad City || UHL
|| 55 || 7 || 8 || 16 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 1996-1997 || Rivermen de Peoria || ECHL
|| 37 || 25 || 29 || 54 || 47 || - || - || - || - || -
|-
| 1997-1998 || Rivermen de Peoria || ECHL
|| 62 || 39 || 74 || 113 || 147 || - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999 || Blades de Kansas City || LIH
|| 76 || 24 || 25 || 49 || 66 || 3 || 1 || 0 || 1 || 0 
|-
| 1999-2000 || Coyotes de Phoenix || LNH
|| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000 || Falcons de Springfield || LAH
|| 72 || 34 || 39 || 73 || 80 || 3 || 0 || 1 || 1 || 4 
|-
| 2000-2001 || Falcons de Springfield || LAH
|| 80 || 34 || 65 || 99 || 89 || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002 || Coyotes de Phoenix || LNH
|| 3 || 0 || 0 || 0 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002 || Falcons de Springfield || LAH
|| 76 || 22 || 48 || 70 || 83 || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || Wild du Minnesota || LNH
|| 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || Aeros de Houston || LAH
|| 79 || 31 || 54 || 85 || 85 || 23 || 7 || 9 || 16 || 22 
|-
| 2003-2004 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 47 || 30 || 38 || 68 || 66 || 7 || 4 || 4 || 8 || 14 
|-
| 2004-2005 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 42 || 23 || 33 || 56 || 105 || || || || ||  
|-
| 2005-2006 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 44 || 24 || 35 || 59 || 48 || 7 || 4 || 4 || 8 || 12 
|-
| 2006-2007 || HC Ambrì-Piotta || LNA
|| 44 || 27 || 26 || 53 || 38 || 7 || 5 || 4 || 9 || 12 
|-
| 2007-2008 || Rivermen de Peoria  || LAH
|| 78 || 23 || 44 || 67 || 56 || - || - || - || - || -
|-
| 2008-2009 || ZSC Lions || LNA
|| 42 || 16 || 24 || 40 || 41 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0 
|-
| 2009-2010 || ZSC Lions || LNA
|| 37 || 16 || 21 || 37 || 16 || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en octobre 1975
Naissance à Grand Sudbury
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Harfangs de Beauport
Joueur du Collège Français de Verdun
Joueur des Olympiques de Hull
Joueur des Dragons de San Antonio
Joueur des Wolves de Chicago (LIH)
Joueur des Mallards de Quad City (UHL)
Joueur des Rivermen de Peoria (ECHL)
Joueur des Blades de Kansas City
Joueur des Coyotes de Phoenix
Joueur des Falcons de Springfield
Joueur du Wild du Minnesota
Joueur des Aeros de Houston (LAH)
Joueur du HC Ambrì-Piotta
Joueur des Rivermen de Peoria (LAH)
Joueur du ZSC Lions
Attaquant de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché